El término Ricabo puede hacer referencia a:
Ricabo, parroquia del concejo asturiano de Quirós.
 Río Ricabo, río asturiano.